У́лманис () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Улманис, Гунтис (род. 1939) — латвийский политик, президент Латвии в 1993—1999 годах.
 Улманис, Карлис (1877—1942) — президент Латвии в 1936—1940 годах.